

Geografia
 Zheng – città-stato della dinastia Zhou situata nel mezzo dell'antica Cina

Musica
 Zheng – strumento musicale tradizionale cinese

Persone
 Jiaqi Zheng – tennistavolista statunitense
 Victor Zheng – attore, conduttore televisivo e cantante thailandese
 Ying Zheng – primo imperatore della Cina
 Zheng Bin – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Zheng Chenggong – ufficiale cinese
 Zheng Dongmei – ex cestista cinese
 Zheng Haixia – ex cestista cinese
 Zheng He – navigatore, ammiraglio e diplomatico cinese
 Zheng Jie – ex tennista cinese
 Zheng Junli – regista e attore cinese
 Zheng Keshuang – Re di Tungning
 Zheng Long – calciatore cinese
 Zheng Manqing – poeta e pittore cinese
 Zheng Qinwen – tennista cinese
 Zheng Saisai – tennista cinese
 Zheng Shuyin – taekwondoka cinese
 Zheng Xiaoxu – politico, diplomatico e calligrafo cinese
 Zheng Xie – pittore cinese
 Zheng Xingjuan – ex altista cinese
 Zheng Xiulin – ex cestista cinese
 Zheng Yi – pirata cinese
 Zheng Yixin – pallavolista cinese
 Zheng Wei – ex cestista cinese
 Zheng Wu – ex cestista cinese
 Zheng Zheng – calciatore cinese
 Zheng Zhengqiu – regista cinese
 Zheng Zhengyang – calciatore macaense
 Zheng Zhenyao – attrice cinese
 Zheng Zhi – calciatore cinese
 Zheng Zhilong – mercante e pirata cinese